Die Saison 2018/19 war die 97. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe. Sie begann am 3. August 2018 und endete am 7. Juni 2019.

Modus 

An der Meisterschaft der Salzburger Liga nehmen in der Saison 2018/19 16 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertreffen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt. Die Anzahl der Absteiger in die 1. Landesliga ergibt sich aus der Anzahl der Salzburger Absteiger aus der Regionalliga.

Am Ende der Saison stiegen die drei Erstplatzierten in die Regionalliga West auf, während der Tabellenletzte den Gang in die 1. Landesliga antreten musste.

Teams 

 SK Adnet (Aufsteiger)
 UFC Altenmarkt
 TSU Bramberg
 SV Bürmoos
 USC Eugendorf
 SC Golling
 ÖTSU Hallein
 SV Kuchl
 TSV Neumarkt
 ASVÖ FC Puch (Aufsteiger)
 SV Austria Salzburg
 Salzburger AK 1914
 SV Straßwalchen
 SK Strobl
 UFV Thalgau (Aufsteiger)
 FC Zell am See

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018/19
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)